Blue Magic – serie anime del 1989-90 di Osamu Tezuka
 Blue Magic – gruppo musicale statunitense
 Blue Magic – album dei Blue Magic del 1974
 Blue Magic – singolo di Jay-Z del 2007
 Blue Magic - album di Giaime del 2013